Хахалги — аул в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики .

География 
Аул расположен к северо-востоку от районного центра Джейрах, на границе с Ачхой-мартановский районом Чечни.

История 
Аул Хахалги был ликвидирован в 1944 году после депортации ингушей и чеченцев. После реабилитации, произошедшей в 1956 году, бывшим жителям было запрещено возвращаться и селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 Координаты населенных пунктов Галанчожского района в которых проживали аккинцы

Исчезнувшие населённые пункты Ингушетии